Nadeschda Pawlowa ist der Name folgender Personen:
* Nadeschda Wassiljewna Pawlowa (* 1956), russische Tänzerin
 Nadeschda Anatoljewna Pawlowa (* 1980), russische Opernsängerin